Durchlader bezeichnet

eine Art Aufzug.
das deutsche Wort für ein Repetiergewehr.